Republik Donezk steht für:

 Sowjetrepublik Donez-Kriwoi Rog, kurzlebiger bolschewistischer Staat, der von Februar bis März 1918
 Volksrepublik Donezk, proklamierte Republik in der Oblast Donezk, Ukraine